Un rescapé est une personne qui a survécu à un accident ou une catastrophe, comme un naufrage, un incendie, un bombardement, la Shoah… ou, au sens figuré, à une épreuve difficile.

Titre d'œuvres 
Le Rescapé ou Les Rescapés est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Rescapé, film norvégien de 1957 ;
 Le Rescapé, film français de 1991 ;
 Les Rescapés, série télévisée québécoise.

Voir aussi 
 Rescapé de l'Holocauste
 Les Rescapés de l'Alaska
 Les Rescapés du futur
 Les Rescapés de Sobibor
 Les Rescapés du souvenir
 Les Rescapés du Télémaque
 Wrecked : Les Rescapés